Malup steht für
Malup (Lettland), Gemeinde
 Malup Island, Binneninsel in Western Australia